Permissivität (von lat. permittere = erlauben, übertragen, anvertrauen bzw. permissio = Erlaubnis) steht für:
 Permissivität (Psychologie), in der Psychologie und Soziologie Duldung, Toleranz, akzeptierende Einstellung, durch die anderen Personen Freiheit im Handeln zugebilligt wird
 Permissive Erziehung, in der Pädagogik nicht ganz eindeutig zu definierende Bezeichnung für den demokratischen Erziehungsstil, aber auch für das Laissez-faire-Prinzip („Geschehenlassen“) verwendet

Siehe auch: 
 Biologische Suszeptibilität
 Permittivität